Шандры — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Шандры — деревня в Городокском районе Витебской области.
 Шандры — деревня в Волковысском районе Гродненской области.